Натуральне число 1985
 1985 рік до нашої ери
 1985 рік нашої ери
 1985 — роман британського письменника Ентоні Берджеса (1978)
 1985 — роман угорського письменника Дьйордя Далоша (1983)